У́нгварі або У́нґварі () — поширене угорське прізвище. Походить від угорської назви Ужгорода — «Унґвар» ().

Персоналії 
 Іштван Унгварі (1989) — угорський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Лайош Унґварі (1902—1984) — угорський скульптор.
 Міклош Унґварі (* 1980) — угорський дзюдоїст.

Примітки 

Угорські прізвища